Hulst (plant), een struik
in België:
Hulst (Opwijk), een gehucht in de gemeente Opwijk, provincie Vlaams-Brabant
Hulst (Tessenderlo), een plaats in de gemeente Tessenderlo, provincie Limburg
in Nederland:
Hulst (Geldrop), een wijk in Geldrop (Noord-Brabant)
Hulst (gemeente), gemeente in Zeeuws-Vlaanderen
Hulst (stad), hoofdstad van de gelijknamige gemeente in Zeeuws-Vlaanderen (Zeeland)
Hulst (Midden-aarde), een fictieve landstreek in In de Ban van de Ring

Personen
Jan Hulst (violist), een Nederlands violist
Jan Hulst (militair) , een Nederlands militair
Kees Hulst, een Nederlands acteur
Hendrik C. van de Hulst, een Nederlands astronoom
W.G. van de Hulst sr., een Nederlands schrijver
W.G. van de Hulst jr., een Nederlands kunstschilder, schrijver en beeldhouwer
Elly van Hulst, een Nederlands atlete
Gerard van Hulst, een Nederlands componist, dirigent, schrijver, dichter en schilder
Johan van Hulst, een Nederlands pedagoog en politicus